Алекса́ндр Генна́дьевич Хаки́мов (Чайта́нья Ча́ндра Чара́н Дас; ) — религиозный деятель и проповедник вайшнавизма; гуру и член Руководящего совета Международного общества сознания Кришны (ИСККОН). Также известен как писатель.

Вырос на Дальнем Востоке СССР. В школьные годы увлёкся рисованием. В 1978 году окончил художественное училище во Владивостоке. В 1982 году в Ленинграде впервые познакомился с индуистской культурой, прочитав книгу основателя ИСККОН Бхактиведанты Свами Прабхупады «Вне времени и пространства». 5 октября 1985 года встретил кришнаитов и начал практиковать бхакти-йогу. Позднее начал активно проповедовать и распространять кришнаитскую литературу в СССР. 1 мая 1987 года получил от духовного лидера советских кришнаитов Харикеши Свами духовное посвящение и имя на санскрите «Чайтанья Чандра Дас». После ухода Харикеши Свами из ИСККОН в 1998 году, в 2002 году получил духовное посвящение у Джаяпатаки Свами, который дал ему имя Чайтанья Чандра Чаран Дас.Женат

Много путешествует, читая лекции по «ведической философии и культуре».

Является автором ряда книг: «Карма. Размышления», «Реинкарнация. Размышления», «Совершенное общественное устройство. Размышления», «Уровни сознания. Размышления», «Духовная семейная жизнь», «Эволюция сознания», «Иллюзия и реальность», «Эволюция красоты». Его произведения «Иллюзия и реальность» в 2018 году и «Эволюция сознания» в 2019 году стали лауреатами премии «На Благо Мира».

17 января 2020 года открылась первая персональная выставка картин А. Г. Хакимова в государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева в Алма-Ате. На выставке представлено более 50 оригинальных авторских работ.

2 февраля 2020 года А. Г. Хакимову присудили звание золотого лауреата «Евразийской международной премии» «за значительный вклад в сохранение духовности в полиэтнической Евразии».

Международный институт прикладных духовных технологий им. Джона Фейворса, почётным директором и духовным лидером которого является А. Г. Хакимов, в сентябре 2020 года стал мультирегиональным представителем URI (Инициативы объединённых религий — United Religions Initiative) при ООН. 10 декабря 2020 года Институт стал лауреатом 1 степени премии «На Благо мира» в номинации «Интернет-сайты».

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Сайт «Книги и лекции Александра Хакимова»
 
 
 Страница Александра Хакимова вКонтакте
 Александр Хакимов в ток-шоу Tengri.tv «На крыше»
 Instagram канал Александра Хакимова
 Группа Александра Хакимова в Телеграме
 Страница книг Александра Хакимова на Facebook
 Страница Александра Хакимова на proza.ru

Деятели Международного общества сознания Кришны
Индуистские гуру
Проповедники России
Писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Индуистские писатели
Персоналии:Индуизм в России
Писатели России XXI века
Международное общество сознания Кришны в России
Выпускники Владивостокского художественного училища